Paul Smits (AVRO-voorzitter), voorzitter van de Nederlandse omroep AVRO en voormalig voorzitter van de raad van bestuur van KPN.
 Paul Smits (hoogleraar), hoogleraar farmacologie en voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc.
 Paul Smits (zorgbestuurder), (oud-)directeur van verschillende medische instellingen; hij ontketende in die hoedanigheid de strafzaak tegen Lucia de B.